Жи́делев, Жиделёв — фамилия. Известные носители:
 Жиделев, Ефим Анатольевич (род. 1979) —  российский кёрлингист, тренер по кёрлингу, спортивный функционер, предприниматель.
 Жиделёв, Николай Андреевич (1880—1950) — российский советский участник революционного движения, партийный и государственный деятель.
 Жиделева, Валентина Васильевна (род. 1954) — российский экономист, доктор экономических наук.